Сарпа — озеро в Волгоградской области.
 Сарпа — озеро в Калмыкии. Также известно как Цаган-Нур 
 Сарпа (посёлок) - посёлок в Кетченеровском районе Калмыкии